Godi steht für: 

 Godi Hirschi (1932–2017), Schweizer Maler und Graphiker
 Godi Leiser (1920–2009), Schweizer Maler und Graphiker
 Godi Schmutz (* 1954), Schweizer Radrennfahrer

 Franco Godi (* 1940), italienischer Musiker, Komponist und Dirigent